6 miejscowości w Polsce: 
 Pogorzel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica 
 Pogorzel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna 
 Pogorzel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów 
 Pogorzel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck 
 Pogorzel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski 
 Pogorzel – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

Rezerwat przyrody
 Rezerwat przyrody Bagno Pogorzel

Zobacz też: Nowa Pogorzel, Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Ulatowo-Pogorzel, Wojny-Pogorzel